Bienertpark (nach der Familie von Gottlieb Traugott Bienert) steht für folgende Parkanlagen in Dresden, wobei die ersten drei genannten im Zusammenhang mit der Entwicklung der Bienertmühle stehen, der Letzte jedoch ursprünglich im Sinn eines angemessenen Andenkens an ihn angelegt wurde:
 Oberer Bienertpark oder Alter Bienertpark, eine öffentliche Parkanlage unterhalb des Hohen Steins im Stadtteil Plauen,
 Dölzschener Bienertpark, Unterer Bienertpark oder auch Neuer Bienertpark, eine öffentliche Parkanlage an der Paschkystraße an der Grenze zum Stadtteil Dölzschen,
 eine kleine öffentliche Parkanlage an der Würzburger Straße (zwischen Bernhardstraße und Kaitzer Straße) im Stadtteil Plauen und
 eine heute nicht mehr öffentlich zugängliche Parkanlage unmittelbar südlich des Denkmals für Gottlieb Traugott Bienert östlich vom Rathaus Plauen, Anfang der 1990er-Jahre geschlossen und als Spiel- und Freifläche dem wiederum östlich benachbarten Kindergarten zugeordnet; gegen das Denkmal wurde ein ungestalteter Zaun zur Abgrenzung gesetzt.

Als Bienertpark wird gelegentlich auch der Bienertgarten, eine teilweise öffentlich zugängliche Parkanlage zwischen Bienertmühle (Bienertvilla) und Hegereiterbrücke im Plauenschen Grund bezeichnet.

Geographie (Dresden)